Sagay (Camiguin), een gemeente in de Filipijnse provincie Camiguin;
 Sagay (Negros Occidental), een stad in de Filipijnse provincie Negros occidental.